Mazabuka steht für:

 Mazabuka (Sambia), Stadt in Sambia
 Mazabuka (Distrikt), Distrikt in Sambia